Джон Ко́ул () — несколько людей:

  (1715–1777) — глава Верховного суда Род-Айленда в 1764—1765 годах.
  (1927—2013) — североирландский журналист.
  (1792–1848) — английский книготорговец, издатель и антиквар.
  (1943—2013) — американский штангист.

См. также